Hans Müller-Einigen (1882-1950) – scrittore e librettista
 Hans Müller (1896-1971) – maestro di scacchi austriaco
 Hans Müller (1909-1977) – regista tedesco
 Hans Müller (1949-) – pilota motociclistico svizzero
 Hans Müller (1931-) – pattinatore artistico svizzero
 Hans-Peter Müller (1957-) – calciatore tedesco
 Hans Muller – pallanuotista olandese